Delmas Obou (1991) – velocista italiano
 Narcisse-Olivier Kapo Obou (1980) – ex calciatore ivoriano naturalizzato francese
 Jean Noël Obou Seri (1981) – taekwondoka ivoriano